Býkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Býkovice, Gemeinde im Okres Blansko
Býkovice, Ortsteil von Louňovice pod Blaníkem, Okres Benešov
Býkovice, Ortsteil von Struhařov u Benešova, Okres Benešov